Siffredi může být:

příjmení osob
 Marco Siffredi (1979–2002) – francouzský snowboardista a horolezec
 Rocco Siffredi (* 1964 jako Rocco Antonio Tano) – italský pornoherec, režisér a producent

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Italská příjmení
Francouzská příjmení